Лос Магечис има више значења:

 Лос Магечис (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Магечис, Ла Нопалера (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику